Urs Sury ist der Name folgender Personen:
* Urs Sury (Schultheiss, 1549) (um 1510–1569), seit 1549 Solothurner Schultheiss
 Urs Sury (Schultheiss, 1578) (um 1528–1593), seit 1578 Solothurner Schultheiss
 Urs Sury, Urs Sury von Bussy (1630–1707), Solothurner Schultheiss